Переполох:

 Переполох (фильм, 1928) — советская немая чёрно-белая кинокомедия.
 Переполох (фильм, 1950) — японская кинокомедия.
 Переполох (фильм, 1954)
 Переполох (фильм, 1975) (груз. აურზაური სალხინეთში) — комедия 1975 года, снятая режиссёром Ланой Гогоберидзе на киностудии «Грузия-фильм».
 Переполох (фильм, 1982) (англ. Ruckus) — американский художественный 1981 года, боевик, снятый режиссёром Максом Кливеном.
 Переполох (фильм, 1998) (англ. Hurlyburly) — драматический фильм режиссёра Энтони Дрэйзена, снятый в 1998 году.